Земельна реформа
 Селянська реформа 1861
 Земельна реформа в Україні